Ипет-хемет:

 Ипет-хемет — обозначение в древнеегипетском календаре времени сбора урожая
 Ипет-хемет — в Древнем Египте одна из 12 помесячных богинь-гиппопотамов.